IY Близнецов () — одиночная переменная звезда в созвездии Близнецов на расстоянии (вычисленном из значения параллакса) приблизительно 16 035 световых лет (около 4 916 парсек) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +17m до +15,8m.

Характеристики 
IY Близнецов — оранжевая пульсирующая переменная звезда типа RR Лиры (RRAB) спектрального класса K. Эффективная температура — около 4835 К.

Примечания